Diospyros dawei är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av John Hutchinson, och fick sitt nu gällande namn av John Patrick Micklethwait Brenan. Diospyros dawei ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
dawei